Fuoco amico – nel gergo militare, situazione in cui soldati o mezzi vengono a trovarsi sotto il fuoco delle proprie batterie

Cinema
 Fuoco amico - La storia di Davide Cervia – film documentario del 2014 di Francesco Del Grosso

Musica
 Fuoco amico – album musicale del 2002 di Francesco De Gregori

Televisione
Fuoco amico (Sacrifice) – episodio della seconda stagione di Battlestar Galactica
Fuoco amico TF45 - Eroe per amore – serie televisiva del 2016